Kabinett Yamamoto steht für folgende Regierungen Japans:

 Kabinett Yamamoto I (1913 bis 1914) 
 Kabinett Yamamoto II (1923 bis 1924)